Муха — название нескольких фильмов: «Муха» (1958) — научно-фантастический фильм Курта Нойманна по мотивам одноимённого рассказа Жоржа Ланжелана.
 «Муха» (1986) — фильм Дэвида Кроненберга. Экранизация рассказа Жоржа Ланжелана и ремейк одноимённого фильма 1958 года.
 «Муха 2» (1989) — кинофильм, продолжение фильма «Муха» 1986 года.
 «Муха» (2008) — драма Владимира Котта.
 «Муха» (2012) — индийский фантастический фильм режиссёра С. С. Раджамоули.